Береговка — название населённых пунктов в России:

 Береговка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Береговка — деревня в Сычевском районе Смоленской области.

См. также 
 Берег (значения)
 Береговая
 Берегово
 Береговое
 Береговой
 Береговское